Orthopyxis är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Agassiz 1862. Orthopyxis ingår i familjen Campanulariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Orthopyxis